Harrer ist

ein Familienname:
 Alois Harrer (1926–2009), deutscher Skilangläufer
 Anton Harrer (1817–1885), in München ansässiger deutscher Zeichner, Baumeister und Architekt 
 Christa Harrer (* 1940), deutsche Politikerin
 Corinna Harrer (* 1991), deutsche Leichtathletin
 David Harrer (* 1990), österreichischer Fußballspieler
 Elfriede Harrer-Friesenbichler (1953–1986), österreichische Gewerkschafterin und Politikerin
 Franz Harrer (1907–2001), österreichischer Skisportler
 Friedrich Harrer (* 1958), österreichischer Rechtsanwalt und Rechtswissenschaftler
 Fritz Harrer (1930–2019), deutscher Politiker
 Gerhart Harrer (1917–2011), österreichischer Psychiater, Neurologe und Hochschullehrer
 Georg Albrecht Harrer (1753–1822), deutscher Insektenkundler und Ratsherr in Regensburg
 Gottlob Harrer (Johann Gottlob Harrer; 1703–1755), deutscher Komponist und Thomaskantor
 Gudrun Harrer (* 1959), österreichische Journalistin
 Hans Harrer (um 1530–1580), kursächsischer Rentkammermeister
 Heinrich Harrer (1912–2006), österreichischer Bergsteiger, Forschungsreisender, Geograph und Autor
 Hugo Harrer (1836–1876), deutscher Landschafts- und Architekturmaler der Düsseldorfer Schule
 Ignaz Harrer (1826–1905), österreichischer Politiker
 Johann Günter Harrer (1943–2000), deutscher Gewerkschaftssekretär und PDS-Abgeordneter des Thüringer Landtags 1994–1999
 Jürgen Harrer (* 1942), deutscher Politologe und Verleger
 Karl Harrer (1890–1926), Sportjournalist und Gründungsmitglied der Deutschen Arbeiterpartei (DAP)
 Karl Maria Harrer (1926–2013), deutscher Schriftsteller und Stadtpfarrer in München
 Martin Harrer (* 1992), österreichischer Fußballspieler
 Sebastian Harrer (* 1977) deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Simon Harrer (* 1978), deutscher Jazzmusiker
 Steffi Harrer (* 1973), deutsche Theaterschauspielerin und Schauspielerin
 Toni Harrer (* 1996), österreichischer Fußballspieler
 Uwe Christian Harrer (* 1944), österreichischer Dirigent und Komponist
 Viona Harrer (* 1986), deutsche Eishockeytorhüterin
 Willi Harrer (* 1941), deutscher Wirtschaftsmanager
 Willibald Harrer (* 1951), deutscher katholischer Geistlicher

ein Ortsname:
 Harrer am Holz, Ortsteil der Stadt Altötting, Landkreis Altötting, Bayern
 Harrer (Oberneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Oberneukirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Harrer (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Haarer